

Geografia
 Chiusi della Verna – comune della provincia di Arezzo
 Santuario della Verna – santuario francescano nei pressi di Chiusi della Verna
 Monte Penna de La Verna – altro nome del Monte Penna, in provincia di Arezzo
 Piana di Monte Verna – comune della provincia di Caserta
 Verna – frazione di Alta Valle Intelvi in provincia di Como

Persone
 Verna – calciatore italiano
 Antonia Maria Verna – religiosa italiana
 Carlo Verna – giornalista italiano
 Gaetano Verna – attore e doppiatore italiano
 Giovanni della Verna – religioso e presbitero italiano
 Giusellino Verna – militare e aviatore italiano
 Luca Verna – calciatore italiano
 Mary Curtis Verna – soprano statunitense

Altro 
 Verna – forma femminile del nome proprio di persona inglese Vernon
 Famiglia Verna – famiglia nobile italiana
 Verna – personaggio del ciclo fantasy La spada della verità